Alan Dale (acteur) (1947), een acteur uit Nieuw-Zeeland
 Alan Dale (zanger) (1925-2002), een Amerikaans zanger